Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Bac :

France 
 Rue du Bac à Asnières-sur-Seine
 Rue du Bac à Berville-sur-Mer
 Rue du Bac à Brignoud
 Rue du Bac-d'Asnières à Clichy
 Rue du Bac à Paris
 Rue du Bac à Rouen
 Rue du Bac à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
 Rue du Bac à Suresnes

Voir aussi 
 Rue du Bac, station de métro parisienne ;
 Rue du Bac, film français réalisé par Gabriel Aghion.

Bac